Krasnowka () ist ein Name russischer Orte:
 Krasnowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Krasnowka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Markehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
Krasnowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Birkenfeld, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Krasnowka (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Krasnowka (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Krasnowka (Lipezk, Lebedjan), Dorf im Rajon Lebedjan, Oblast Lipezk
 Krasnowka (Lipezk, Terbuny), Dorf im Rajon Terbuny, Oblast Lipezk
 Krasnowka (Mordwinien, Atjurjew), Dorf im Rajon Atjurjew, Republik Mordwinien
 Kransowka (Mordwinien, Staroje Schaijowo), Siedlung im Rajon Staroje Schaijowo, Republik Mordwinien
 Krasnowka (Nischni Nowgorod, Kulebaki), Dorf im Rajon Kulebaki, Oblast Nischni Nowgorod
 Krasnowka (Nischni Nowgorod, Scharanga), Dorf im Rajon Scharanga, Oblast Nischni Nowgorod
 Krasnowka (Nowosibirsk, Kuibischew), Dorf im Rajon Kuibischew, Oblast Nowosibirsk
 Krasnowka (Nowosibirsk, Tschulym), Siedlung im Rajon Tschulym, Oblast Nowosibirsk
 Krasnowka (Rostow, Kamensk), Dorf im Rajon Kamensk, Oblast Rostow
 Krasnowka (Rostow, Tarassowski), Dorf im Rajon Tarssowski, Oblast Rostow
 Krasnowka (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Krasnowka (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow